Hôtel de France, un film de Patrice Chéreau, sorti en 1987.
 Hôtel de France, un roman de Valéry Coquant, paru en 2009.